8-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 1 по 24 березня 1936 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 18 шахістів.

Перемогу на турнірі, набравши по 12 очок з 17 можливих, розділили Йосип Погребиський (Київ) та Петро Шумилін (Харків). Відставши від переможців турніру на ½ очка третє місце посів Федір Богатирчук (Київ).

Переможець п'ятого та сьомого чемпіонатів України Володимир Кирилов з результатом 9½ очок розділив 6-7 місця, а переможець четвертого чемпіонату України Олексій Селезньов набравши 9½ очок задовільнився розподілом 11-14 місць.

Зі 153 зіграних на турнірі партій  — 81 закінчилася перемогою однієї зі сторін (52,9%), внічию завершилися 72 партії.

Турнірна таблиця

Посилання 
  Таблиця чемпіонату

1936 у шахах
1936 в Україні
Березень 1936
Чемпіонати УРСР із шахів